Ода́йник-Само́йленко Зоя Алекса́ндровна (укр. Зоя Олекса́ндрівна Ода́йник-Само́йленко); , Киев, СССР) — украинская художница, живописец, Заслуженный художник УССР (1981), член Национального союза художников Украины.

Биография 
Родилась 31 декабря 1924 года в Киеве. В 1941 году окончила Художественную школу имени Тараса Шевченко. В годы Великой Отечественной войны прошла через концентрационный лагерь Равенсбрюк. В 1952 году Зоя Одайник-Самойленко окончила Киевский государственный художественный институт по специальности «художник-живописец».

В 1946—1952 гг. училась в Киевском художественном институте. Её преподавателями были Сергей Григорьев, Константин Елева, Владимир Костецкий, Сергей Ержиковский, Илья Штильман.

Участница художественных выставок с 1954 года.

Скончалась 2 сентября 2002 года. Похоронена в Киеве на Байковом кладбище.

Награды 
 Заслуженный художник УССР (1981).

Семья 
 Муж — Одайник Вадим Иванович (1925—1984), художник-живописец. Народный художник СССР.
 Сын — Сергей Вадимович Одайник(1949), художник-монументалист. Заслуженный художник Украины.
 Дочь — Одайник Оксана Вадимовна (1953), художница-живописец. Народный художник Украины.

Творчество 
Зоя Одайник-Самойленко является автором многочисленных жанровых полотен, портретов, пейзажей, натюрмортов. Произведения художницы находятся во многих музеях Украины, России и частных коллекциях, в галереях «THE MATTEW GALLERY» и «THE CHAMBERS GALLERY» (Великобритания), «KUSU» и «GEKOSO» (Япония), Канаде, Китае, Италии, США.

Работы Зои Одайник-Самойленко были закуплены в фонды Дирекции выставок Национального союза художников Украины и Дирекции выставок Министерства культуры и искусства СССР и Украины.

Основные работы 
 «Красные маки» (1957)
 «Въезд в Киев» (1957
 «Над синим Псёлом» (1959)
 «Разговор в купе поезда»
 «Девчата» (1962)
 «Серёжа» (1962)
 «Шахматы» (1965)
 «Девушки. Полтавщина» (1965)
 «Оксаночка» (1965)
 «Черемшина» (1969)
 «Осень» (1981)
 «Автопортрет» (1985)
 «Колокольчики» (1985)
 «Украинский натюрморт» (1989)
 «В саду»" (1990)

Литература 
 Российским и Советским художникам посвещается (1900—1980 s),: Энциклопедический справочник — альбом / авт. — Упор. галерея MЕТЬЮ, Лондон — 2004.
 Мир семьи Одайник: альбом / авт .. — упор. В. Т. Линовицька. — М., 2011. — С. 20 — 23.;
 Художники Украини: Энциклопедический справочник / Авт. — Сост. М. Г. Лабинський — к., 2006. Выпуск № 1

Примечания

Ссылки 
 Киевский календарь 
 В память о моей бабушке Зое
 Зоя Одайник-самойленко
 Послевоенные годы в воспоминаниях художницы Зои Самойленко-Одайник 
 Украинское реалистичное искусство
 ВАДИМ ОДАЙНИК. ХУДОЖНИК, ВЛЮБЛЕННЫЙ В КАРПАТЫ